Сабара (1931—1997) — бразильский футболист, нападающий.
 Сабара, Дэрил (род. 1992) — американский актёр.
 Сабара (Франция) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Сабара (Бразилия) — муниципалитет в Бразилии, штат Минас-Жерайс.